Flesh (chair en anglais) désigne :

Cinéma 

 , film de Paul Morrissey et Andy Warhol sorti en 1968 ;
 , titre original dUne femme survint, film de John Ford en 1932 ;
 The Flesh, film italien de Marco Ferreri sorti en 1991 ;
 , court métrage d'Édouard Salier sorti en 2005 ;

 Littérature 

 , roman de science-fiction de Philip José Farmer publié en 1960.

 Musique 

  (1973-...), membre du groupe de rap Bone Thugs-N-Harmony ;
 , chanson d'Aerosmith présente sur l'album Get a Grip sorti en  ;
 ,  album de David Gray sorti en .

 Autre 

 indices de Flesch (nommés d'après Rudolf Flesch) : Indices de facilité de lecture et d'intérêt humain.
 Sacred Flesh''''', film britannique de Nigel Wingrove sorti en 2000 ;